Péon, orthographe francisée du mot espagnol  :
 plus spécifiquement, un péon en tauromachie est un torero subalterne aux ordres du matador ;
 Péon (variante Péan), dieu guérisseur dans la mythologie grecque antique :
 Par l'intermédiaire des chants Péan dédiés à la divinité ci-dessus :
 péon, en poésie, un pied tétrasyllabique composé de trois brèves et d'une longue.

Patronyme 

 Ángeles Flórez Peón (1918-), écrivaine et miitante républicaine espagnole;
 Mercedes Peón (1967-), chanteuse espagnole.

Homonymie